Leon I – papież w latach 440-461
 Leon I – cesarz wschodniorzymski w latach 457-474